

Presentación previa 
Blaž Kavčič fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Luca Vanni derrotó en la final a Grega Žemlja.

Cabezas de serie 

  Marcel Granollers (Primera ronda)
  Paolo Lorenzi (Cuartos de final)
  Kimmer Coppejans (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Norbert Gombos ''(Semifinales)
 ''' Luca Vanni (Campeón)
  Thiemo de Bakker ''(Segunda ronda)
  Mirza Bašić ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Portoroz 2015